

História 
 Lúcio Aneu Séneca ou Séneca — filósofo romano, conhecido como Séneca, o novo
 Lúcio Apuleio ou Apuleio — escritor latino
 Lúcio Artório Casto ou Artório — general da cavalaria romana
 Lúcio Domício Enobarbo ou Nero — imperador romano
 Lúcio de Cirene — um dos fundadores da Igreja Cristã em Antioquia
 Lúcio Élio Sejano — prefeito da guarda pretoriana e influente na Roma Antiga
 Lúcio Cornélio Sula ou Sula — general e estadista romano
 Lúcio Júnio Bruto — principal articulador da queda de Tarquínio, o Soberbo e do regime monárquico
 Lúcio Licínio Lúculo ou Lúculo — político e general da República Romana
 Lúcio Sérgio Catilina — conspirador romano
 Lúcio Vero — co-imperador romano entre 161 e 169

Papas 
 Papa Lúcio I — papa de 253 a 254
 Papa Lúcio II — papa de 12 de março de 1144 a 15 de fevereiro de 1145
 Papa Lúcio III — papa de 1 de setembro de 1181 e 25 de novembro de 1185

Futebolistas 
 Lucimar da Silva Ferreira ou Lúcio — futebolista, zagueiro
 Lúcio Carlos Cajueiro Souza ou Lúcio — futebolista, lateral-esquerdo
 Lúcio Bala — futebolista, meia

Outros 
 Lúcio (peixe) — peixe da América, Europa e Ásia, da ordem Esociformes

Desambiguações de antropônimos